In questa lista sono raccolti i giocatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale italiana. In grassetto i giocatori ancora in attività.

Statistiche aggiornate al 3 settembre 2016.

Collegamenti esterni